Нахчиван () или Нахичеван () се може односити на:

 Нахчиван (аутономна република), аутономна република у саставу Азербејџана
 Нахчиван (град), град у Азербејџану
 Аеродром Нахчиван, аеродром у Нахчивану, Азербејџан
 Нахчиван (река), река у Азербејџану
 , АССР Совјетског Савеза